Georges Wilson (acteur), een Frans acteur en regisseur
 Georges Wilson (kunstschilder), een Belgisch kunstschilder en graficus van het realisme